

Toponymie

de la voïvodie de Mazovie
dans la powiat de Grójec
 Dębnowola est un village de la gmina de Mogielnica  
 Dębnowola est un village de la gmina de Warka